Китайский серау () — млекопитающее семейства полорогих. Видовое название дано в честь французского учёного Альфонса Мильн-Эдвардса (1835—1900).

Описание 
Тело длиной 140—155 см, высота в холке 85-94 см, хвост длиной 11-16 см. Волоски на большей части тела чёрные с обширными белыми основаниями, придают общий серый окрас, чёрная полоса на спине, голова коричневая, низ часто бледный; белые или бледно-коричневые волосы на горле, часто формируют бледный лоскут, ноги чёрные на верхней половине, контрастируют с красноватым или беловатым цветом на нижней половине; длинные гривы с длинными белыми волосами, иногда смешанные с чёрными.

Ареал и места обитания 
Страны распространения: Камбоджа, Китай, Лаос, Мьянма, Таиланд, Вьетнам. Единственный представитель семейства полорогих на острове Тайвань (кроме интродуцированных видов). Населяет крепкие крутые холмы и скалистые места, особенно известняковые регионы до 4500 метров над уровнем моря. Однако, вид также регулярно записан (камерой) на холмах и горных лесных районах с мягким грунтом. Обитает на небольших прибрежных островах и, как сообщается, плавает между ними в Камбодже, вероятно занимает также небольшие очень естественно изолированные карстовые выходы известняков в долине реки Меконг.

Образ жизни 
Ведёт в основном ночной и одиночный образ жизни. Потребляет широкий спектр листьев и побегов, а также посещает солевые выступления.

Охрана 
Мясо, мех и различные части тела высоко ценятся местным населением и используются им для пищевых и лекарственных целей, поэтому на него интенсивно ведётся охота, особенно в северных частях ареала. Потеря среды обитания в основном из-за сельскохозяйственного расширения, а также заготовка дров и древесины, также представляет собой серьёзную долгосрочную угрозу в некоторых областях. Им грозит по крайней мере локально, вырубка лесов и расчистка земель. Встречается на многих природоохранных территориях.

Подвиды 
Китайский серау образует 2 подвида, которые в последнее время некоторые исследователи выделяют в самостоятельные виды:
 Capricornis milneedwardsii milneedwardsii — собственно Китайский серау, номинативный подвид, обитающий в южном и юго-восточном Китае;
 Capricornis milneedwardsii maritimus — Индокитайский серау, полуостров Индокитай и север Малайского полуострова.

Фото

Примечания

Литература 
 Duckworth, J.W., Steinmetz, R. & Pattanavibool, A. 2008. Capricornis milneedwardsii 
 Charles M. Francis Field Guide to the Mammals of South-East Asia. — New Holland Publishers, 2008 
 http://www.arkive.org

Животные, описанные в 1869 году
Сероу
Млекопитающие Азии
Эдвардс